Ali Ottman – calciatore israeliano
 Fred Ottman – ex wrestler statunitense
 John Ottman – compositore, montatore e regista statunitense